Localidades
 Lagoa do Mato, município brasileiro
 Lagoa do Mato (distrito de Itatira)
 Parque Eólico Lagoa do Mato

Desambiguações de topônimos